Abbotsford – miasto w USA
 Abbotsford – miasto w Kanadzie
 Abbotsford – dzielnica Sydney w Australii
 Abbotsford – wieś w Wielkiej Brytanii (Anglia)
 Abbotsford House – pałac w Wielkiej Brytanii (Szkocja)
 SS Abbotsford – brytyjski parowiec zatopiony 9 marca 1940 przez niemiecki okręt podwodny U-14